Mylai bezieht sich auf folgende Orte:

 Mylai, Kurzform für den Stadtteil Mylapore der indischen Stadt Chennai, siehe Mylapore
 My Lai, Dorf in Vietnam, siehe Massaker von My Lai

in der antiken Geografie:
 Stadt auf Sizilien, heute Milazzo
 Mylai (Thessalien), Stadt in Thessalien, etwa 1 km nördlich von Mesochori in der Präfektur Larissa
 Mylai (Kilikien), Stadt in Kilikien
 zwei Inseln vor der Küste von Kreta, heute Pontikonisi und Tigani